Uspeniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Uspenowka/Успеновка; rumänisch: Uspenca) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Petropawliwka, siehe Uspeniwka (Petropawliwka)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Uspeniwka (Pokrowsk)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, Stadtgemeinde Kurachowe, siehe Uspeniwka (Pokrowsk, Kurachowe)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Mala Wyska, siehe Uspeniwka (Mala Wyska)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, siehe Uspeniwka (Bilhorod-Dnistrowskyj)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Berdjansk, siehe Uspeniwka (Berdjansk)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Uspeniwka (Polohy)